Joseph Steinmüller ist der Name folgender Personen:

* Joseph Steinmüller (Kupferstecher) (1795–1841), österreichischer Kupferstecher
 Joseph Steinmüller (Hornist) (1763–1808), Hornist und Komponist, Solist und 1. Hornist der Stockholmer Hofkapelle